Патриция «Пэтти» Мюррей (; род. 11 октября 1950) — американский политик, сенатор США от штата Вашингтон, член Демократической партии. С 3 января 2023 года замещает должность Временного президента Сената США.

Биография 
Окончила Университет штата Вашингтон в 1972 году и работала преподавателем. В течение нескольких лет Мюррей работала воспитателем в дошкольном учреждении, а затем с 1984 по 1987 год вела занятия по воспитанию детей в местном колледже Шорлайн.

Во время кампаний называла себя «мамочкой в кедах», была избрана в Сенат Вашингтона в 1989 году и в Сенат США в 1993 году. Переизбралась в 1998 и 2004 годах.

Патриция замужем за Робом Мюрреем, у пары двое взрослых детей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сенатора США Патти Мюррэй
 Биография

Члены Демократической партии США
Сенаторы от штата Вашингтон
Женщины-политики США
Действующие сенаторы США
Выпускники Университета штата Вашингтон
Члены Сената штата Вашингтон